Китайские моря:
 Китайские моря — окраинные моря Тихого океана, прилегающие к побережью Китая.
 «Китайские моря» — фильм 1935 года.